Адам Крейтон — канадський хокеїст, грав на позиції центрального нападника за збірну команду Канади.
 Дейв Крейтон — канадський хокеїст, грав на позиції центрального нападника.
 Крейтон Абрамс — генерал армії Сполучених Штатів, командував військовими операціями у війні у В'єтнамі протягом 1968-72 років.

Крейтон — місто, штат Міссурі
 Крейтон — місто, штат Небраска